Шелия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Шелия, Авксентий Зосимович — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза «Чита Чхория» Гальского района Абхазской АССР.
 Шелия, Боджоло Георгиевич — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза имени Бакрадзе Очемчирского района Абхазской АССР.
 Шелия, Виктор Яковлевич (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шелия, Владимир Николаевич (род. 1953) — советский футболист, футбольный судья.
 Шелия, Гиорги Леванович (род. 1988) — российский футболист.
 Шелия, Муртази Георгиевич (род. 1969) — грузинский футболист.

См. также 
 Шенгелия